Misodendraceae – monotypowa rodzina z rzędu sandałowców (Santalales) obejmująca rodzaj – Misodendrum z 8 gatunkami występującymi na południowych krańcach Ameryki Południowej. Są to rozdzielnopłciowe pasożyty wyrastające na konarach roślin z rodziny bukanowatych. Charakteryzują się zgrubiałymi pędami (nawet za młodu) z liśćmi często zredukowanymi. Odmiennie wyglądają ich pędy wegetatywne i generatywne. Drobne kwiaty zebrane są w groniaste lub kłosokształtne kwiatostany. Owoce drobne, suche.

Systematyka
 Pozycja według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Schoepfiaceae w obrębie rzędu sandałowców.

 Podział rodziny:
 rodzaj Misodendrum Banks ex A. P. de Candolle, Prodr. 4: 285. Sep (sero) 1830
 Misodendrum angulatum Phil.
 Misodendrum brachystachyum DC.
 Misodendrum gayanum Tiegh.
 Misodendrum linearifolium DC.
 Misodendrum macrolepis Phil.
 Misodendrum oblongifolium DC.
 Misodendrum punctulatum Banks ex DC.
 Misodendrum quadriflorum DC.

Przypisy 

Sandałowce